La ligne de Cologne à Aix-La-Chapelle fait référence à deux lignes de chemin de fer:
 La ligne 2600 de la nomenclature DB Netz de Cologne à Aix-la-Chapelle-Sud-Frontière
 Le tronçon amélioré (ausbaustrecke) entre Cologne et Aix désigne sous le nom de LGV Cologne - Aix-la-Chapelle.